Concertino pour clarinette,  / J. 109, œuvre de Carl Maria von Weber composée en 1811 ;
 Concertino pour clarinette, IGD 76, œuvre de Gaetano Donizetti ;
 Concertino pour clarinette, œuvre de Louis Cahuzac, d'après un quintette de Heinrich Baermann et publiée en 1985.